Rubrobacteridae es una subclase de actinobacterias. Son bacilos Gram positivos aerobios inmóviles a veces termófilos o extremófilos.

Referencias 

Actinobacteria
Bacterias termófilas